Alessandro Di Sarno (1977) – comico e conduttore televisivo italiano
 Emilio Caracciolo di Sarno (1835-1914) – prefetto e politico italiano
 Paolo Di Sarno (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
Sarno